Ондиеки — кенийская фамилия.

 Ондиеки, Джулиус — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ондиеки, Йобес — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ондиеки, Стивен — кенийский бегун на длинные дистанции.